EBSA steht für:
 Belgische School te Athene, ein archäologisches Institut
 Ecologically or Biologically Significant Marine Area
 European Billiards and Snooker Association, ein Billardverband
 European Biophysical Societies' Association
 European Biosafety Association
 Employee Benefits Security Administration, Agentur des Arbeitsministeriums der Vereinigten Staaten
 Saive (Belgien) (ICAO-Code), heute Teil von Blegny, belgische Gemeinde in der Region Wallonien

Ebsa